Ogma är ett släkte av rundmaskar. Ogma ingår i familjen Criconematidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar